Cerdá puede referirse a:
 el municipio de Cerdá, en la provincia de Valencia, España.
 Ildefonso Cerdá (1815-1976), urbanista español.
 Agustí Cerdà (n. 1965), político español.